Boris Balant je lahko:
 Boris Balant, umetnik
 Boris Balant, državni sekretar